«Кингспан Стэдиум» () — регбийный стадион в Белфасте, Северная Ирландия, вмещающий 18 тысяч зрителей. До подписания в 2014 году спонсорского соглашения, рассчитанного на 10 лет, носил название «Рейвенхилл» (). Стадион принадлежит Ирландскому регбийному союзу и является домашней ареной для регбийного клуба «Ольстер». Кроме того, здесь регулярно проходят финальные матчи различных провинциальных соревнований по регби на любительском уровне.

История 
«Рейвенхилл» был построен в 1923 году, а в 1924 принял свой первый матч, в котором встретились провинциальные сборные Ольстера и Ленстера. В том же году на стадионе впервые сыграла сборная Ирландии по регби, проиграв сборной Англии в рамках Кубок пяти наций со счётом 3:14. В 1954 году «зелёные» сыграли на «Рейвенхилле» и в Северной Ирландии последний матч в XX веке, выиграв сборную Шотландии 6:0. В следующий раз сборная сыграла здесь только в 2007 году против итальянской команды в тестовом матче перед чемпионатом мира и победила со счётом 23:20. Встрече предшествовала широкая дискуссия о том, под чьим флагом будет выходить сборная и гимн какой страны будет исполняться.

Помимо встреч сборной Ирландии, «Рейвенхилл» принял и несколько международных матчей других сборных. На стадионе прошло по одному матчу чемпионатов мира 1991 и 1999 годов. В первом встретились сборные Японии и Зимбабве (52:8). Во втором — Австралия и Румыния (57:9). В 2007 году здесь прошёл финал чемпионата мира среди игроков до 19 лет, в котором встретились сборные Новой Зеландии и ЮАР этой возрастной категории. «Блэкс» выиграли со счётом 31:7. Кроме того, в 2015 году, уже на «Кингспан Стэдиум», был сыгран финал плей-офф Про12 между «Глазго Уорриорз» и «Манстером», в котором победу со счётом 31:13 праздновали шотландцы.

13 февраля 1994 года на стадионе также состоялась первая домашняя игра женской сборной Ирландии по регби: хозяйки проиграли Шотландии 0:5.

В северном углу арены находится арка, посвящённая памяти ирландских регбистов, погибших в Первой и Второй мировых войнах. На двух мемориальных досках нанесены строфы из стихотворения Редьярда Киплинга «».

Реконструкции

2009 
Первой реконструкции стадион подвергся в 2009 году. Была обновлена Главная трибуна, а общая стоимость работ составила по разным данным от 3,5 до 5 миллионов фунтов. Проект частично финансировался правительством Северной Ирландии, в частности, Министерством спорта и Департаментом культуры, искусств и досуга. Во время реконструкции «Ольстер» продолжил проводить матчи на «Рейвенхилл», вместимость которого была сокращена на 3,5 тысячи человек. Новая трибуна была официально открыта 9 октября 2009 года перед матчем Кубка Хейнекен против «Бата». В церемонии открытия принял участие Первый министр Северной Ирландии Питер Робинсон.

2012—2014 
В 2010 году стало известно о планах новой реконструкции стадиона. Как и в прошлый раз проект получил финансирование от Министерства спорта. В ходе работ были построены три новых трибуны, таким образом общая вместимость стадиона увеличилась с 11 до 18 тысяч зрителей. Реконструкция прошла в несколько этапов, поэтому стадион продолжил принимать регбийный матчи. Официальное открытие прошло 2 мая 2014 года перед четвертьфинальным матчем Про12 между «Ольстером» и «Ленстером». Летом того же года права на использование названия стадиона были проданы компании Kingspan Group, которая занимается производством строительных материалов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Кингспан Стэдиум»

Стадионы Северной Ирландии
Спортивные сооружения Белфаста
Регбийные стадионы